Жан-Клод Каррьер (; 17 сентября 1931 года, Коломбьер-сюр-Орб, Эро, Франция — 8 февраля 2021 года, Париж, Франция) — французский сценарист, драматург, писатель, актёр.

Биография 

Жан-Клод Каррьер родился 19 сентября 1931 года в Коломбьер-сюр-Орб, департамент Эро, Франция, в семье виноделов Феликса и Алисы Каррьер. Учился в лицее Лаканал () в Со; изучал литературу и историю в институте Сент-Клод в Лионе. Получив степень бакалавра искусств и магистра истории, вскоре отказался от своего призвания историка для занятия дизайном и писательской деятельностью. В возрасте 89 лет писатель скончался в своём доме в Париже во сне. Отмечается, что он не страдал какой-либо болезнью.

Творчество 

В 1957 году Жан-Клод Каррьер опубликовал свой первый роман «Ящерица». Сотрудничал как сценарист со знаменитыми французскими комиками Жаком Тати и Пьером Этексом в фильмах «Влюблён» (1962), «Йо-Йо» (1965). В 29 лет стал обладателем премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина», который он снял вместе с режиссёром Пьером Этексом. Около двадцати лет, вплоть до смерти выдающегося кинорежиссёера Луиса Бунюэля, был партнёром и автором сценариев его фильмов от «Дневника горничной» до ленты «Этот смутный объект желания». Каррьер также принимал участие в создании лент сына Бунюэля Хуана («Женщина в красных сапогах», «Леонор») и его невестки Джойс Бунюэль («Сальса»).

Жан-Клод Каррьер — постоянный сценарист кинорежиссёра Милоша Формана. За сценарий фильма «Возвращение Мартина Гера» режиссера Даниэля Виня (1982) Каррьер был удостоен «Сезара» 1983 года. Как сценарист работал с такими выдающимися кинорежиссерами, как Фолькер Шлёндорф («Жестяной барабан», «Ульжан»), Нагиса Осима («Макс, моя любовь»), Анджей Вайда («Дантон»), Карлос Саура, Жан-Люк Годар, Луи Маль («Вива Мария!» и «Вор»), Марко Феррери («Сука»). В целом Жан-Клод Каррьер написал самостоятельно или в соавторстве сценарии к более чем 140 кино-, телефильмов и сериалов.

У Жан-Клода Каррьера около 30 ролей в кино, в основном он играл роли второго плана, эпизоды, озвучивал персонажей. Как режиссёр Каррьер поставил несколько короткометражных лент, одна из которых — «Маникюрные ножницы» (1969), — была удостоена Гран-при жюри Каннского международного кинофестиваля 1969 году.

Жан-Клод Каррьер работал и как драматург, его пьесы ставили известные театральные постановщики Жан-Луи Барро, Питер Брук.

В 2009 году Жан-Клод Карьер и Умберто Эко опубликовали книгу разговоров о будущем информационных носителей «Не надейтесь избавиться от книг» (). Каррьер также автор ряда учебников для студентов киношкол («Упражнение со сценарием», «Рассказывать историю: несколько рекомендаций»), кинематографических исследований («Фильм, который мы не видим») и др.

Кинематограф 
Сценарист

Актер

Режиссер
  : Разрыв / «Rupture», короткометражка
  : Счастливая годовщина / «Heureux anniversaire», короткометражка
  : Маникюрные ножницы / «La pince à ongles», короткометражка

Театр 
Драматург

 1997 — La Terrasse / , для Театра Антуана — Симона-Беррио (фр.)

Адаптации

 1973 — Гарольд и Мод (фр.), перевод на французский язык и адаптация пьесы Колина Хиггинса для Театра Рекамье (фр.)

Признание

Библиография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Франции
Французские драматурги
Французские писатели
Лауреаты European Film Awards
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»
Выпускники Высшей нормальной школы Сен-Клу